Лагуна Азул има више значења:

 Лагуна Азул, Сентро де Реабилитасион (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лагуна Азул, Ла Илусион (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику